ima više značenja.

 Acetat-KoA ligaza, enzim
 Američko hemijsko društvo ()